Hiliotalua (Pulau-Pulau Batu), een plaats in Indonesië
Hiliotalua (Lolomatua), een plaats in Indonesië
Hiliotalua (Gido), een plaats in Indonesië